PE sau Pe ori pe se poate referi la:

Entități subnaționale, naționale sau supranaționale 

 Peru, codul ISO 3166-1 alpha-2, FIPS 10-4 și Codul NATO al acestei țări
 .pe, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Peru
 Pernambuco, unitate federativă a Braziliei, codul ISO 3166-2:BR
 Pescara, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Parlamentul European, instituție a Uniunii Europene

Politică 
 Parteneriatul Estic, acord între Uniunea Europeană și șase țări din fosta URSS

Coduri

Coduri poștale 

 Prince Edward Island, PE este în Canada codul poștal al provinciei. 
 Peterborough, PE este codul poștal britanic al regiunilor din estul Angliei care sunt deservite de oficiul de sortare a poștei din Peterborough. (Vedeți listă al zonelor poștale a UK).

Alte coduri 

 Pacific Electric Railway, acronim pentru o companie de cale ferată 
 Codul IATA pentru Air Europe SPA
 AEG PE, avion armat german al primului război mondial

PE mai poate însemna și 

 Pain Easer, o armă rară din MMORPG Neocron 
 Parasite Eve 
 Polietilenă (PE), polimer comun din seria materialelor numite mase plastice 
 Port Elizabeth, oraș din Africa de Sud 
 Portable Executable, format din computere - vezi file format
 Protocol encryption
 Project Entropia, unul din jocurile de tip MMORPG
 Public Enemy (formație de muzică rap)

Pe este nume pentru 

 Pe, unul din cele două orașe ale Egiptului antic care s-a contopit pentru a forma Buto
 Litera Pe în alfabetul chirilic 
 Litera Pe în multe alfabete ale limbilor semitice 
 Litera majusculă olografă  care apare în literatura matematică, așa cum ar fi în funcțiile eliptice tip Waierstrass 
 Pe este una din transliterațiile celui de-al patrulea fonem din mantra hexafonemică din budism, Om mani padme hum.
 Pe, editor de text pentru sistemul de operare BeOS 
 Pe, oraș situat pe fluviul Brahmaputra, în Tibet.

Pe este o abreviere pentru 

 Numărul lui Péclet din fizică

Legături externe 
 
  „PE” la acronymfinder.com

Acronime de două litere